7-й мемориал Асталоша проходил в июле 1964 г. в Пече.

В соревновании участвовали 16 шахматистов. Помимо представителей страны-организатора, в турнире играли шахматисты из СССР, Югославии, Чехословакии, ГДР, Болгарии, Израиля и Италии.

В отличие от предыдущего турнира, борьба за 1-е место получилась значительно более упорной. В итоге единоличный победитель не был выявлен: 1—2 места разделили международный мастер из СССР А. П. Гипслис и болгарский гроссмейстер М. Бобоцов. Победитель мемориалов 1959 и 1962 гг. гроссмейстер Р. Д. Холмов на этот раз выступил менее удачно: он ни разу не проиграл, но выиграл всего 2 партии и закончил турнир дележом 5-го места.

Турнирная таблица

Ссылки 

 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры 
Шахматы в Венгрии 
1964 год в шахматах
Спорт в Венгрии в 1964 году
Июль 1964 года